Rebender steht für:

 Rebender (Ort),  Siedlung im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 Karl Rebender (* um 1873; † 1918), deutscher Verwaltungsbeamter